Front Drive Motor Company ist die Firmierung folgender Unternehmen:

 Front Drive Motor Company (Missouri), ehemaliger US-amerikanischer Pkw-Hersteller der Marke Gregory
 Front Drive Motor Company (New Jersey), ehemaliger US-amerikanischer Feuerwehrfahrzeughersteller der Marke Christie